Bağırov ist der Familienname folgender Personen:
 Allahverdi Bağırov (1946–1992), aserbaidschanischer Offizier
 Bəsti Bağırova (1906–1962), sowjetisch-aserbaidschanische Agronomin und Stachanowka
 Pərviz Bağırov (* 1994), aserbaidschanischer Boxer
 Rıfat Bağırov (* 1979), aserbaidschanischer Schachspieler
 Zakir Bağırov (1916–1996), sowjetisch-aserbaidschanischer Komponist, Musikpädagoge und Musikfunktionär

Siehe auch:
 Bagirow